

Anni
17 – anno del I secolo d.C.
17 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
17 – numero naturale

Musica
17 – album dei Motel del 2007
17 – album di Ricky Martin del 2008
17 – album di Kylee Saunders del 2011
17 – album di XXXTentacion del 2017
17 – singolo di Madame del 2019
17 – album di Emis Killa e Jake La Furia del 2020